Малое Дарьино — название населённых пунктов в России:

 Малое Дарьино — деревня в Медынском районе Калужской области.
 Малое Дарьино — деревня в Клепиковском районе Рязанской области.

См. также 
 Дарьино